Voyage (film)
Voyage (album van ABBA)
 Voyage (album van Christy Moore)
 Voyage (roman), een roman van Stephen Baxter
 Voyage (band), een Franse disco en pop/funk-band